Papakura steht für:

 Papakura, Kleinstadt auf der neuseeländischen Nordinsel
 Papakura District, ehemalige Verwaltungseinheit in der ehemaligen Region Auckland im Norden der Nordinsel von Neuseeland
 Papakura-Geysir im neuseeländischen Whakarewarewa-Geothermalfeld

Papakura ist der Familienname folgender Personen:
 Makereti Papakura (1873–1930), neuseeländische Māori-Anthropologin